Lopukhovka (Volsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Lopukhovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia